Saint-Coutant, commune française de la Charente
 Saint-Coutant, commune française des Deux-Sèvres

Voir aussi
Saint-Coutant-le-Grand, commune française de la Charente-Maritime

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France